On distingue : 

 le Gourma burkinabé, une des 45 provinces du Burkina Faso située dans la région de l'Est.
 le Gourma malien, une aire aride située dans le nord sahélien ;
 le Gourma ou Gourmantché, langue parlée au Niger et au Burkina Faso.

Homonymie de toponyme